Basak kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Basak (ort i Filippinerna, Norra Mindanao), Province of Bukidnon, 
 Basak (ort i Filippinerna, SOCCSKSARGEN), Province of Sultan Kudarat, 
 Basak (ort i Filippinerna, Centrala Visayas), Province of Negros Oriental,

Laos 

 Champasak (ort i Laos), Champasack, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Laosförgreningar